Патани:
 Великая Патани — термин, описывающий регион в Южном Таиланде, куда входят провинции Паттани, Яла (Джала), Наратхиват (Менара), части Сонгкхлы (Синггора) и Сатуна (Сетул), а также часть севера современной Малайзии.
  — деревня в Северном Малуку на острове Хальмахера, Индонезия.
  — австронезийский язык на юге острова Хальмахера, Индонезия.
  — армянский футбольный клуб, собранный из игроков юношеской сборной Армении, .
 Патани, Диша (род. 1992) — индийская актриса и фотомодель.

См. также